

Geografia 
 Cușma – comune nel distretto di Bistrița-Năsăud, regione storica della Transilvania, Romania

Persone 
 Elisa Cusma – ex mezzofondista italiana, specializzata negli 800 e 1500 metri piani
 Lucio Cusma – ex pugile italiano
 Tiziana Cusma-Velari – botanica italiana